Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Colfax () :
 le comté de Colfax, situé dans l'État du Nebraska ;
 le comté de Colfax, situé dans l'État du Nouveau-Mexique.